Добретин може да се односи на:

 Горњи Добретин, насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 Доњи Добретин, насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска